G
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák